La Jagua hace referencia a varios artículos:

Lugares
La Jagua, localidad del municipio de Santa Cruz del Sur en el sur de la provincia de Camagüey, Cuba.
La Jagua del Pilar, municipio del departamento de La Guajira, Colombia;
La Jagua de Ibirico, municipio del departamento del Cesar, Colombia.
La Jagua, corregimiento e inspección de Garzón, Colombia.
Jagua Pasto, barrio en el municipio de Guayanilla en Puerto Rico.